Ум Кульсум (араб. أم كلثوم‎, справжнє ім'я араб. فاطمة إبراهيم البلتاجي‎, Фатіма Ібрахім Елбельтагі; 4 травня 1904 — 3 лютого 1975) — єгипетська співачка.
 Ум-ель-Авсадж (англ. Um al-'Awsaj, араб. ام العوسج‎) — поселення в Сирії.
 Ум-ель-Буакі (вілаєт), Ум-ель-Буакі (араб. ولاية أم البواقي‎‎‎) — вілаєт Алжиру.
 Ум-ель-Косур (англ. Um Elqosur, араб. أم القصور‎) — поселення в Сирії.
 Ум-ас-Самаа (араб. أم الصمعة‎) — село в Тунісі у муніципалітеті Сук-Ляхад вілаєту Кебілі.
 Бун Ум, Принц Бун Ум На Тямпасак (лаос. ບຸນອຸ້ມ ນະ ຈຳປາສັກ; 2 грудня 1912 — 17 березня 1980) — лаоський державний діяч, член королівської родини (син короля Ратсаданая).
 Ум-Гені (араб. أم هاني‎) — село в Тунісі, у вілаєті Бізерта.
 Ум Вон Сан (кор. 엄원상, нар. 6 січня 1999, Кванджу) — південнокорейський футболіст, півзахисник клубу «Кванджу».
 Ум-ель-Буакі (араб. أم الـبـواقي‎, фр. Oum El Bouaghi) — місто на північному сході Алжиру.
 Ума Турман, У́ма Ту́рман (повне ім'я: У́ма Кару́на Те́рмен, англ. Uma Karuna Thurman, нар. 29 квітня 1970, Бостон, США) — американська акторка.
 Ум-ер-Расас (араб. أم الرّصاص‎) (Кастром-Меф'а, Кастрон-Меф'а) — археологічний ландшафт, який включає пам'ятники давньоримського, візантійського та раннього мусульманського періодів.
 Ум Джи Ин (кор. 엄 지은; нар. 18 травня 1987(19870518), Інчхон) — південнокорейська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату Азії, учасниця Олімпійських ігор.
 Ум (річка) — річка в Томському районі Томської області Росії.